

Мужчины 
Квалификация (отборочный турнир) волейбольного турнира Игр XXIV Олимпиады среди мужчин прошла в три этапа в 1987—1988 годах. Было разыграно 8 путёвок на Олимпийские игры.

По состоянию на начало 1987 года на олимпийские игры квалифицировались:
  Южная Корея — хозяин Олимпиады;
  США — олимпийский чемпион 1984 года;
  СССР — по итогам Кубка мира 1985 года (серебряный призёр);
  Болгария — по итогам чемпионата мира 1986 года (бронзовый призёр).

1-й этап квалификации

Команды-участницы 
 Бразилия — страна-организатор;
 Куба, Франция, Аргентина, Япония, Египет — по итогам чемпионата мира 1986 года (лучшие команды от континентов из числа сборных, не имевших олимпийских путёвок).

Результаты 
10—17.05.1987. Бразилиа (Бразилия).

 10 мая: Куба — Франция 3:2 (13:15, 7:15, 15:11, 15:7, 15:11); Япония — Египет 3:1 (9:15, 15:2, 15:5, 15:5); Аргентина — Бразилия 3:0 (15:9, 15:9, 15:12).
 11 мая: Аргентина — Франция 3:0 (15:12, 15:7, 15:13); Куба — Япония 3:0 (15:10, 17:15, 15:12); Бразилия — Египет 3:0 (15:4, 15:3, 15:5).
 12 мая: Куба — Египет 3:0 (15:1, 15:3, 15:7); Аргентина — Япония 3:1 (15:2, 14:16, 15:9, 15:5); Бразилия — Франция 3:1 (15:11, 15:17, 15:13, 15:7).
 14 мая: Франция — Египет 3:1 (15:9, 15:8, 9:15, 15:9); Куба — Аргентина 3:0 (15:12, 15:9, 15:13); Бразилия — Япония 3:1 (15:10, 11:15, 15:13, 15:10).
 15 мая: Аргентина — Египет 3:0 (15:4, 15:2, 15:9); Япония — Франция 3:2 (12:15, 15:12, 16:18, 15:12, 15:6); Куба — Бразилия 3:1 (15:17, 15:11, 15:2, 15:6).

 ФИНАЛ. 17 мая. Аргентина — Куба 3:1 (14:16, 15:11, 15:13, 15:7).

Итоги 
По итогам 1-го этапа олимпийской квалификации путёвку на Олимпийские игры 1988 года получила Аргентина.

2-й этап квалификации 
В качестве 2-го этапа олимпийской квалификации были использованы чемпионаты континентов, прошедшие в июне — октябре 1987 года. По их итогам олимпийские путёвки получили 5 сборных команд:
  — по итогам чемпионата Европы 1987 года (серебряный призёр);
  — чемпион Азии 1987 года;
  — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1987 года (в дальнейшем отказалась от участия в Олимпиаде-1988);
  — чемпион Южной Америки 1987 года;
  — чемпион Африки 1987 года.

3-й этап квалификации

Команды-участницы 
 Италия, Нидерланды — страны-организаторы;
 Алжир, Бельгия, Венесуэла, Греция, Камерун, Канада, Китай, Кувейт, Тайвань, Швеция — по итогам континентальных чемпионатов 1987 года.

Результаты

Группа А 
20—25.05.1988. Флоренция (Италия).

 20 мая: Кувейт — Тайвань 3:0; Швеция — Канада 3:2 (12:15, 8:15, 15:7, 15:12, 15:5); Италия — Алжир 3:0.
 21 мая: Кувейт — Алжир 3:1 (15:5, 15:10, 13:15, 15:7); Италия — Канада 3:0 (15:4, 15:5, 15:7); Швеция — Тайвань 3:1 (15:5, 15:6, 11:15, 15:4).
 22 мая: Канада — Алжир 3:0 (15:0, 15:7, 15:5); Италия — Тайвань 3:0; Швеция — Кувейт 3:0 (15:4, 15:8, 15:2).
 24 мая: Канада — Тайвань 3:0 (15:5, 15:10, 16:14); Италия — Кувейт 3:0 (15:4, 15:8, 15:2); Швеция — Алжир 3:0 (15:6, 15:5, 15:7).
 25 мая: Алжир — Тайвань 3:2; Канада — Кувейт 3:1 (15:7, 15:10, 6:15, 15:4); Швеция — Италия 3:0 (15:9, 15:12, 15:3).

Группа В 
31.01—7.02.1988. Амстердам (Нидерланды).

 31 января: Китай — Бельгия 3:0 (15:8, 15:12, 15:7); Камерун — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:11, 15:5); Нидерланды — Греция 3:1 (15:12, 8:15, 15:11, 15:8).
 1 февраля: Бельгия — Камерун 3:1 (15:6, 14:16, 15:6, 15:6); Китай — Греция 3:1 (11:15, 15:8, 15:7, 15:11); Нидерланды — Венесуэла 3:0 (15:2, 15:6, 15:2).
 2 февраля: Китай — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:7, 15:11); Греция — Бельгия 3:1 (11:15, 15:8, 15:5, 15:13); Нидерланды — Камерун 3:0 (15:7, 15:2, 15:1).
 4 февраля: Китай — Камерун 3:0 (15:9, 15:6, 15:3); Греция — Венесуэла 3:1 (16:14, 15:2, 11:15, 15:11); Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:4, 15:4, 15:9).
 5 февраля: Бельгия — Венесуэла 3:0 (15:10, 15:5, 15:4); Греция — Камерун 3:0 (15:6, 15:3, 15:11); Китай — Нидерланды 3:1 (5:15, 15:10, 16:14, 15:6).

ФИНАЛ. 7 февраля. Нидерланды — Китай 3:0 (15:9, 15:8, 15:9).

Итоги 
По итогам 2-го этапа олимпийской квалификации две путёвки на Олимпийские игры 1988 года получили победители отборочных групп — Швеция и Нидерланды.

Плей-офф 
В мае 1988 года Куба объявила о неучастии в Играх XXIV Олимпиады. В связи с этим между сборными Китая и Италии была разыграна освободившаяся путёвка на Олимпиаду-1988.

 7 июня. Шэньян (Китай). Китай — Италия 3:2 (10:15, 15:8, 2:15, 15:6, 15:11).
 13 июня. Флоренция (Италия). Италия — Китай 3:0 (15:1, 15:6, 15:3).
 17 июня. Вильнёв (Швейцария). Италия — Китай 3:1 (13:15, 15:7, 15:8, 15:3).

Италия выиграла последнюю путёвку на Олимпийские игры 1988 года.

Женщины 
Квалификация (отборочный турнир) волейбольного турнира Игр XXIV Олимпиады среди женщин прошла с 24 по 29 мая 1988 года. Было разыграно две путёвки на Олимпийские игры.

От квалификации освобождены: 
  Южная Корея — хозяин Олимпиады;
  Китай — чемпион мира 1986 года;
  ГДР — чемпион Европы 1987 года;
  Япония — по итогам чемпионата Азии 1987 года (серебряный призёр);
  Перу — чемпион Южной Америки 1987 года;
  США — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1987 года (серебряный призёр) — вместо Кубы, отказавшейся от участия в Олимпиаде-1988.

Олимпийская квалификация

Команды-участницы 
 Италия — страна-организатор;
 Бразилия, Канада, Новая Зеландия, СССР — по итогам континентальных чемпионатов 1987 года.

Результаты 
 24—29.05.1988. Форли (Италия).

 24 мая: Бразилия — Канада 3:0 (15:3, 15:11, 15:2); Италия — Новая Зеландия 3:0 (15:1, 15:0, 15:4).
 25 мая: Италия — Канада 3:2 (12:15, 15:4, 10:15, 15:8, 15:13); СССР — Новая Зеландия 3:0 (15:3, 15:2, 15:0).
 26 мая: Бразилия — Италия 3:1 (15:13, 15:12, 13:15, 15:5); СССР — Канада 3:0 (15:2, 15:10, 15:7).
 28 мая: СССР — Бразилия 3:1 (15:10, 15:7, 12:15, 15:12); Канада — Новая Зеландия 3:0.
 29 мая: Бразилия — Новая Зеландия 3:0 (15:2, 15:4, 15:0); СССР — Италия 3:1 (15:5, 15:12, 12:15, 15:12).

Итоги 
По итогам олимпийской квалификации путёвки на Олимпийские игры 1988 года получили две лучшие команды — СССР и Бразилия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1988) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1988) 

Волейбол на Олимпийских играх
1987 год в волейболе
1988 год в волейболе